Fasold ist der Familienname folgender Personen:

 David Fasold (1939–1998), US-amerikanischer Marine-Offizier und "Arche-Noah-Forscher"
 Eckhard Fasold (1936–2020), deutscher Politiker
 Frowin Fasold (* 1984), deutscher Sportwissenschaftler, Handballspieler und -trainer
 Hermann Fasold (1813–1880), deutscher Pfarrer und Politiker
 Hugo Fasold (1933–2017), deutscher Biochemiker
 Peter Fasold (* 1951), deutscher Provinzialrömischer Archäologe
 Sophie Fasold (* 1994), US-amerikanische Handballspielerin
 Wolfgang Fasold (1931–2020), deutscher Akustiker